Karl Klöckner ist der Name folgender Personen:
* Karl Klöckner (Radsportler) (* 1915), deutscher Radsportler
 Karl Klöckner (Schauspieler), Schauspieler